L'héliotrope est une plante appartenant à la famille des Boraginacées, qui doit son nom au fait que ses feuilles se tournent vers le soleil.
 L'héliotrope de Curaçao pousse uniquement dans les lieux à teneur saline, sables du bord de mer essentiellement.
 L'héliotrope d'Europe est une plante vivace, répandue en Europe méditerranéen.

Toponyme 
 Avenue et

Autres 
 L'héliotrope est un minéral.
 L'héliotrope est une couleur.
 Éditions Héliotrope est une maison d'édition montréalaise.
 L'azuré de l'héliotrope est un insecte lépidoptère de la famille des Lycaenidae.
 Héliotrope est un court métrage d'animation de Vincent Vergone en 2009.
 L'Héliotrope signifiant en grec « indicateur des conversions du soleil » est un ancien instrument d'astronomie comprenant un gnomon et une ligne méridienne tracée sur une table horizontale pour indiquer les variations saisonnières du Soleil ; c'est une méridienne élémentaire en usage dans l'Antiquité.
 L', dispositif de communication sans fil utilisant la lumière du Soleil, servant aux travaux d'arpentage.